Camilo Ugo Carabelli era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare. 

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Murkel Dellien con il punteggio di 4–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Juan Manuel Cerúndolo (campione)
  Andrea Collarini (primo turno)
  Juan Bautista Torres (primo turno)
  Hernán Casanova (secondo turno)

<ol start="5">
  Alessandro Giannessi (semifinale) 
  Oriol Roca Batalla (primo turno) </li>
  Francisco Comesaña (primo turno) 
  Juan Ignacio Londero (quarti di finale) 
</ol>

 Qualificati 

  Valerio Aboian (quarti di finale)  Alex Barrena (secondo turno) 
  Juan Pablo Paz (primo turno)  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)  
  Carlos Sánchez Jover (secondo turno)  
  Matías Franco Descotte (primo turno)  

 Wildcard 

  Luciano Emanuel Ambrogi (primo turno)  Guido Andreozzi (quarti di finale)''

  Lautaro Midón (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Tigre 2023